Колчев — русская фамилия. Женская форма Колчева.

 Известные носители 
 Колчев, Алексей Викторович (1975—2014) — российский поэт.
 Колчев, Василий Антонович (в монашестве Вениамин; 1825—1892) — епископ Русской православной церкви, епископ Иркутский и Нерчинский.
 Колчев, Григорий Семёнович (1908—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Колчев, Евгений Алексеевич (род. 1959) — советский белорусский скульптор и фотограф.
 Колчев, Николай Петрович (1922—1960) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Колчев, Фёдор (ум. 1670) — казачий атаман, один из руководителей казацко-крестьянского восстания под предводительством Степана Разина.